Le patronyme Hanquet, Hanquez, Henquet, Henquez, Henket, Hancké, Anquet, Anquez est un diminutif de Hanke (Johannes, en fr. : Jean).

Joseph Hanquet (1885-1971), homme politique catholique belge.

Roger Henquet (1905-?), agent secret américain du Special Operations Executive ;
Laurent Henquet (1958-), homme politique belge.

Charles Henri Hancké (1808-1869), peintre français ;
Lode Hancké, homme politique belge.